Janez Primožič je osebno ime več osebnosti:
 Janez Primožič (roj. 1933), slovenski badmintonist
 Janez Primožič (roj. 1944), slovenski pediater
 Janez Primožič (roj. 1953), slovenski zdravnik
 Janez Primožič (roj. 1967), slovenski alpinist in gorski vodnik